Оле́г Семёнович Кулине́нков (род. 29 апреля 1946 года, Куйбышев (Самара), СССР (Россия) — врач, специалист фармакологии спорта, автор монографий по проблематике фармакологии спорта.

Тематика работ и исследований 
Предложил и внедрил системное использование значительного количества фармакологических средств (не относящихся к допинговому списку) по периодам в тренировочном процессе, в соревновании, восстановлении (срочном и отложенном). Предложил базовое обеспечение различных видов спорта фармакологическими препаратами, направленное на повышение спортивной результативности, лечение патологий, относящихся к спортивной деятельности. Высокопрофессиональный подход, на котором настаивает автор, практический опыт позволяют подобрать индивидуальную схему фармакологического обеспечения для каждого спортсмена и добиться максимального эффекта.

Использовал в спортивной деятельности биохимию, применял физиотерапию в различных видах спорта, специальную диету в практике спорта, направленную на повышение спортивной результативности, лечение «спортивной» патологии.

Место работы 
 Областная клиническая больница города Самары имени М. И. Калинина (сейчас СОКБ им. В. Д. Середавина);
 скорая медицинская помощь;
 служба врачом в СА;
 гематолог г. Самара
 реабилитационный медицинский центр СКА-16 (затем ЦСК ВВС, Самара);
 ШВСМ № 1, ШВСМ № 4 Самарского облспорткомитета;
 ГКУ ЦСТиСК Москомспорта;
 сборная СССР, сборная России по плаванию;
 главный врач сборной команды СА и ВМФ по плаванию;
 главный врач сборной команды Москвы по триатлону;
 с 2014 г. индивидуальная работа с профессионалами и любителями спорта.

Биография 
В 1971 году окончил Куйбышевский (Самарский) государственный медицинский институт (лечебный факультет), далее интернатура, служба врачом в Советской армии (1972—1974), клиническая ординатура, аспирантура, работа в крупной областной больнице, затем главный гематолог г. Самары (1981—1985).

Специализации — терапия, гематология, медицина спорта, фармакология спорта, функциональная диагностика спорта, биохимия, физиотерапия спорта, диетология.

В спорте высших достижений с 1985 года: сборная СССР, СНГ, России — плавание. Работа в сборных командах по лыжным гонкам; легкой атлетике (беговые виды); баскетболе (суперлига — мужчины, женщины); триатлон — сборная команда Москвы, России.

Работа в ШВСМ, ЭСДЮШОР, ДЮСШ, Сборных командах СССР, России (плавание), Центре спортивных инновационных технологий и сборных команд (ЦСТиСК) Москомспорта.

2009—2014 главный врач сборной команды г. Москвы по триатлону.

Создал и возглавил (1995—2006) Самарскую областную федерацию спортивной медицины с целями: научной работы, повышения квалификации спортивных врачей, их трудоустройства, оказания помощи спортсменам, ветеранам спорта и т. д. Осуществлено издание трудов федерации — 1-4 томов — «Труды Самарской областной федерации спортивной медицины», в соавторстве — таблицы морфологии сердца пловцов (по данным УЗИ) по возрастам и квалификации — от юных спортсменов до ЗМС. (Методические рекомендации. Утверждены МЗ РСФСР. — Самара, 1989). Самарская федерация спортивной медицины продолжает функционировать до настоящего момента.

Осуществлял медико-биологическое обеспечение олимпийских чемпионов и призёров Олимпийских игр, чемпионов Мира, Европы, СССР, России. Участвовал в подготовке отдельных спортсменов различных видов спорта к Олимпийским играм в 1988—2012 годах.

Достижения 
Участвовал в подготовке Олимпийских чемпионов, чемпионов Мира, Европы, СССР, России по плаванию; участников Олимпийских игр, чемпионов Европы, России по триатлону; призёров чемпионатов России в беговых дисциплинах легкой атлетики, лыжных гонках; призёров в чемпионатов России по баскетболу (мужчины, женщины).

Работал с Олимпиониками по плаванию:

золото — А. Попов (4), В. Пышненко (1), В. Таянович (1), Ю. Мухин (1);

серебро — А. Попов (5), Г. Пригода (2). В. Иванов (1), В. Пышненко (1), Н. Лобинцев (1);

бронза — Г. Пригода (2), Н. Живаневская (1).

А также с О. Кузнецовой, олимпийской чемпионкой по стрельбе из пневматического пистолета.

Консультировал и привлекался на сборы на заключительных этапах подготовки национальной сборной к ХХ зимним Олимпийским играм 2006 г. в Италии г. Турин для медицинского сопровождения при подготовке женской эстафеты 4х5 км. Спортсменки Н. Баранова, Л. Куркина, Ю. Чапалова, Е. Медведева — золото.

Всего принимал непосредственное участие в подготовке спортсменов, имеющих 21 медаль олимпийского достоинства. Здесь указаны только медали, завоеванные спортсменами при подготовке с участием Кулиненкова О. С.

Спортсмены, в подготовке которых принимал участие О. С. Кулиненков, становились неоднократными рекордсменами и чемпионами Мира, Европы, СССР, России.

Последние 20 лет занимается творчеством, передавая накопленный за 35 лет работы в спорте высших достижений опыт новому поколению спортивных врачей, тренеров, спортсменов.

Печатные издания по проблематике фармакологии спорта, медицины спорта, используются не только спортсменами в большом спорте, спортсменами-профессионалами, спортсменами-любителями, но и являются рекомендуемой литературой в учебном процессе подготовки специалистов в этой области.

Награды и премии 
 Звание «Почетный донор России» 2000 год;
 Звание «Отличник физической культуры и спорта» 2001 год;
 Юбилейная медаль «80 лет госкомспорту России» 2003 год;
 Звание «Ветеран труда» 2004 год.

Работы 
Кулиненков О. С. Фармакология спорта. — Самара, «Инсома пресс», 2000. — 168 с. ISBN 5-7174-0296-1.

Кулиненков О. С. Фармакология спорта. 3-изд, исправленное и дополненное. — М., Советский спорт, 2001. — 200 с. ISBN 5-85009-677-9.

Кулиненков Д. О., Кулиненков О. С. Справочник фармакологии спорта. Лекарственные препараты спорта. 1, 2, 3 — М., ТВТ-Дивизион, 2001, 2002, 2005.

Кулиненков О. С. Фармакотерапия в спортивной медицине. — М., Медицина, 2003. — 256 с. ISBN 5-225-04332-1.

Кулиненков О. С. Технология атлетизма. — Самара, «Инсома пресс», 2002. — 270 с.

Кулиненков О. С. Фармакология и физиология силы. М., МЕДпресс-информ, 2004. — 208 с. ISBN 5-98332-028-4.

Кулиненков О. С. Фармакология в практике спорта. 1 изд. — Самара, «Инсома пресс», 2005. — 217 с.

Кулиненков О. С. Фармакологическая помощь спортсмену. Коррекция факторов, лимитирующих спортивный результат. — М., Советский спорт, 2007. — 240 с. ISBN 978-5-9718-0280-8.

Гилев Г. А., Кулиненков О. С., Савостьянов М. В. Фармакологическая поддержка тренировочного процесса спортсменов. — М., МГИУ, 2007. — 224 с. ISBN 978-5-2760-1248-3.

Кулиненков О. С., Савостьянов М. В., Сошин Ю. В. Биохимические аспекты в реализации тренировочного процесса. — М., МГИУ, 2008. — 224 с. ISBN 978-5-2760-1640-5.

Кулиненков О. С. Подготовка спортсмена: фармакология, физиотерапия, диета. — М., Советский спорт, 2009. — 432 с. ISBN 978-5-9718-0411-6.

Кулиненков О. С. Фармакология спорта в таблицах и схемах. — М., Советский спорт, 2011. — 192 с. ISBN 978-5-9718-0517-5.

Кулиненков Д. О., Кулиненков О. С. Справочник фармакологии спорта. Лекарственные препараты спорта. 4 изд. — М., Советский спорт, 2012. — 464 с. ISBN 978-5-9718-0526-7.

Кулиненков О. С. Фармакологическое обеспечение спортсменов высокой квалификации. Глава 19. В книге: Спортивная медицина. Национальное руководство. Под ред. Миронова, Макаровой Г. А., Б. Поляева. — М., Геотар-Медиа. 2012. — 1184 с. ISBN 978-5-9704-2232-8.

Сысоев И. В., Кулиненков О. С. Триатлон. Олимпийская дистанция. М.: «МИФ». 2012. — 304 с. ISBN 978-5-91657-333-6.

Кулиненков О. С. Фармакология спорта в таблицах и схемах. 2 изд. — М., «Спорт», 2015. — 176 с. ISBN 978-5-9906737-6-5.

Кулиненков О. С. Медицина спорта высших достижений: фармакология, психология, физиотерапия, диета, восстановление. — М., «Спорт», 2016. — 320 с. ISBN 978-5-9907239-6-2.

Кулиненков О. С., Гречина Н. Е., Кулиненков Д. О. «Физиотерапия в практике спорта». М. «Спорт», 2017. — 236 с. ISBN 978-5-907225-33-6.

Кулиненков О. С., Лапшин И. А. Биохимия в практике спорта. 2-е изд. — М., «Спорт», 2019. — 184 с. ISBN 978-5-9500184-2-8.

Кулиненков О. С., Борисов А. Н., Юрина Л. С. Диета в практике спорта. О вкусной и полезной пище спортсмена. ‒ М. «Спорт». ‒ 2021 год. ‒ 368 с. ISBN 978-5-907225-45-9.

На электронных ресурсах опубликованы следующие книги:

Кулиненков О.С. «Фармакологическое обеспечение спорта»;

Кулиненков Д. О., Кулиненков О.С. «Справочник фармакологии спорта» 5 изд;

Кулиненков О.С., Гречина Н. Е., Кулиненков Д. О. «Физиотерапия в практике спорта»;

Кулиненков О.С., Лапшин И. А. «Биохимия в практике спорта»;

Кулиненков О.С., Борисов А. Н., Юрина Л. С. «О вкусной и здоровой пище спортсмена. Диета в практике спорта»;

Кулиненков О.С. «Травник спортсмена»;

Кулиненков О. С. «Коррекция факторов, лимитирующих спортивный результат»,

Кулиненков О. С. «Записки спортивного врача».

Опубликовано более 40 научных статей

Примечания

Ссылки 
http://www.sportmed1.ru/aktsii/39-sportivnyj-vrach-oleg-semenovich-kulinenkov&Itemid=182
http://www.sportin.me/u938
Интервью в газете Советский спорт.

Врачи России
Спортивная медицина